Without You () — сорок девятый в общем и первый с альбома Van Halen III сингл хард-рок группы Van Halen, выпущенный 19 февраля 1998 года на лейбле Warner Bros..

О сингле 
Это был первый из трех синглов с альбома, а также первый с участием Гари Чероуна на вокале. Песня дебютировала на первом месте в чарте Billboard Hot Mainstream Rock Tracks, став второй в истории журнала (после «Stick It Out» Rush в 1993 году). На сегодняшний день это последний сингл группы, достигший пиковой позиции.

Музыкальное видео обошлось более чем в 1 000 000 долларов. Кадры группы для музыкального клипа были сняты в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 28-29 января 1998 года. Остальные кадры были сняты в шведском ледовом отеле вместе с моделью Мораг Диксон. Премьера клипа состоялась на канале MTV 2 марта 1998 года.

Список композиций 
CD Германия, Канада

CD Япония, Австралия

Участники записи 
 Алекс Ван Хален — ударные
 Эдди Ван Хален — электрогитара, бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Гари Чероун — вокал

Ссылки 
 

Песни Van Halen